Эскилссон — фамилия:

 Эскилссон, Бенгта (1836—1923) — шведская художница по текстилю.
 Эскилссон, Густав (род. 1992) — шведский спортсмен-кёрлингист.